Râul Smida se poate referi la:

 Smida - afluent al Bârzavei
 Smida - afluent al râului Ața